La commanderie du Madieu (ou du Mas-Dieu) peut désigner deux commanderies du département de la Charente, en France :
 Commanderie du Petit-Madieu
 Commanderie du Grand-Madieu